Radcliffe is de naam van meerdere plaatsen.

 in Engeland:
 Radcliffe (Greater Manchester)
 Radcliffe (Northumberland)
 Radcliffe on Trent
 in de VS:
 Radcliffe (Iowa)

Personen
 William Radcliffe